Lechința ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lechința (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Lechința (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Lechința (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare